Jan Raszyk (1890–1973), lekarz, działacz społeczny
Tadeusz Raszyk, polski duchowny luterański